Einsatzwagen steht für

 Einsatzfahrzeuge von Hilfsorganisationen
 Verstärkerbahnen- oder Busse; siehe E-Wagen